Esistono più comuni francesi con questo nome

Tayrac – Aveyron
Tayrac – Lot e Garonna